Lahm ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Czyborra (1880–1958), deutscher Schulrat und Autor
 Ina Czyborra (* 1966), deutsche Politikerin
 Lennart Czyborra (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Michael Czyborra (* 1997), deutscher Fußballspieler